Jason Richardson (1974-), coureur cycliste américain ;
 Jason Richardson (1981-), joueur de basket-ball américain ;
 Jason Richardson (1986-), athlète américain, spécialiste du 110 m haies ;
 Jason Richardson (1991-), guitariste américain.